Но́рка:

 Норки — общее название для нескольких видов животных родов  и .
 
 
  — мех животного норки.
 Норка — уменьшительная форма слова нора́.

Населённые пункты 
 Норка — деревня в Оршанском районе республики Марий Эл.
 Норка, также Вейганд (), Старая Норка, Норки; ныне Некрасово — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Норки — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Норка — район города Ереван.

Реки 
 Норка (приток Карамыша) — река в Саратовской и Волгоградской областях.
 Норка (приток Малой Кокшаги) — река в Марий Эл.

Фамилия 
 Норка, Ефим Алексеевич (1931—2016) — советский партийный деятель, первый секретарь Омского городского комитета КПСС (1973—1986).
 Норка, Сергей — псевдоним писателя А. Г. Ибрагимова.

См. также

Примечания